Яковлев, Борис Николаевич:
 Яковлев, Борис Николаевич — советский конструктор.
 Яковлев, Борис Николаевич (1890—1972) — советский художник.